Rafael Nadal era il detentore del titolo e lo ha difeso battendo in finale Dominic Thiem con il punteggio di 6-4, 6-1.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Andy Murray (semifinale)
  Kei Nishikori (ritirato)
  Rafael Nadal (campione)
  Dominic Thiem (finale)
  David Goffin (terzo turno)
  Roberto Bautista Agut (terzo turno)
  Pablo Carreño Busta (terzo turno)
  Alexander Zverev (terzo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)

 Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
 Pablo Cuevas (secondo turno)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 David Ferrer (secondo turno)
 Miša Zverev (secondo turno)
 João Sousa (secondo turno)
 Feliciano López (terzo turno)
 Benoît Paire (terzo turno)

Wild card 

  Albert Montañés (secondo turno)
  Andy Murray (semifinale)
  Tommy Robredo (primo turno)

 Mikael Ymer (primo turno)
 Alexander Zverev (terzo turno)

Qualificati 

  Tarō Daniel (primo turno)
  Steven Diez (primo turno)
  Santiago Giraldo (primo turno)

 Chung Hyeon (quarti di finale)
 Thiago Monteiro (primo turno)
 Casper Ruud (secondo turno)

Lucky loser 
  Yūichi Sugita (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Barcelona Open Banc Sabadell 2017